

Physiologie 
 La sueur est un liquide physiologique sécrété lors du phénomène de transpiration ;

Nom de famille 

 Catherine Sueur (née en 1975), haute fonctionnaire française ;
 François Sueur (né en 1953), ornithologue et éditeur français ;
 Jean-Pierre Sueur (né en 1947), homme politique français, député puis sénateur, maire socialiste d'Orléans de 1989 à 2001.

Cinéma 

 Sueur, moyen métrage d'Abdellatif Kechiche sorti en 2008.
 Sueurs, film français de Louis-Pascal Couvelaire sorti en 2002.

Homonymie de patronyme
Patronyme français